Sýček je český název pro dva rody sov:

 Athene
 sýček brahmínský (Athene brama)
 sýček králičí (Athene cunicularia)
 sýček obecný (Athene noctua)
 Heteroglaux
 sýček lesní (Heteroglaux blewitti)

Dále se může jednat o zastaralý název pro některou z těchto sov:

 kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) = sýček nejmenší
 sovka zední (Mascarenotus murivorus) = sýček zední